Класовите жаргони представляват особен диалект, който се използва от дадена социална група (обикновено привилегирована в обществото), с цел представителите ѝ да подчертаят превъзходството си над останалите. Думи като мерси, пардон, кавалер и дама в миналото са били жаргонни, а употребата им – вследствие на снобизъм. Едва по-късно те са получили сегашното си по-широко разпространение.

Вижте също: жаргон

Жаргон